Nederlandse Lapidaristen Club, een vereniging die zich bezighoudt met mineralen en sierstenen
 NLC '03, een voetbalclub uit Lith